Miejscowości w USA:
 Delavan – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Delavan – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Delavan – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Delavan – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
Gminy w USA:
 Delavan (ang. Delavan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Delavan (ang. Delavan Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Delavan (ang. Delavan Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth